Orde van Uitmuntendheid (Jamaica)
 Orde van Uitmuntendheid (Alberta)